Подковский — хутор в Успенском районе Краснодарского края России.

Входит в состав Успенского сельского поселения.

География 
Хутор расположен в 11 км к юго-востоку от села Успенского.

Единственная улица хутора носит имя Кирова.

Население

Примечания 

Населённые пункты Успенского района (Краснодарский край)